Wilhelm Müller (dichter)
 Wilhelm Müller (kampbewaker)
 Wilhelm Müller (ondernemer)
 Wilhelm Müller (handballer)